Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1979 года прошёл с 2 по 5 августа на стадионе Демба Диоп в Дакаре, Сенегал.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике